Мурэн — топоним в области распространения монгольских языков, означающий «полноводная (широкая, большая) река».

Монголия:
 Мурэн — город в Монголии, административный центр аймака Хувсгел.
 Мурэн — аэропорт города Мурэн.
 Мурэн (Дэлгэр-Мурен) — река в Монголии, левая составляющая реки Селенга.
 Мурэн — сомон аймака Хэнтий в восточной части Монголии.
 Мурэн — посёлок, центр сомона Мурэн.

Россия:
 Зун-Мурэн — река в Бурятии, правый приток реки Иркут.
 Местное наименование реки Тэс в Республике Тыва.

См. также